Příjmení Levinský nosí více významných osobností:

 Jan Levinský (* 1956) – český hokejista
 Jaroslav Levinský (* 1981) – český profesionální tenista
 Marcela Levinská (* 1955) – česká malířka a výtvarnice
 Miroslav Levinský (* 1951) – český fotbalista, útočník